Venant du latin justus qui signifie juste, Justin est un nom propre utilisé comme prénom (surtout aux États-Unis), patronyme ou toponyme.

Prénom 
 Justin Bieber (1994- ), auteur-compositeur-interprète, musicien, danseur et acteur canadien ;
 Justin Timberlake (1981- ), chanteur, danseur, compositeur, producteur et acteur américain ;
 Justin Trudeau (1971- ), homme d'État canadien.

Variantes 
Le prénom latin Justus a d'abord donné en français le prénom Juste et ses variantes Just, Justo et sa forme féminine Justa, puis Justinus, devenu en français et en anglais Justin et ses formes féminines Justine et Justina et sa variante Justinien.

 espagnol : Justino
 italien : Giustinio

Patronyme 

 Justin de Naplouse, Justin Martyr ou Justin le Philosophe,  du  siècle et mort à Rome vers 165, est un apologète et philosophe chrétien de langue grecque.
 Marcus Junianus Justinus, historien romain du  ;
 Justin I, empereur byzantin du début du  ;
 Justin II, empereur byzantin de la fin du  ;
 Justin, consul et général byzantin du  ;
 Maryse Justin (1959-1995), athlète mauricienne ;
 Michel-Placide Justin (1801-1857), journaliste et restaurateur français ;
 Rok Justin (1993-), sauteur à ski slovène.

Saints chrétiens 
Plusieurs saints chrétiens ont porté ce nom, voir .

Toponyme 
Plusieurs communes ou municipalités portent ce nom, voir .
 Justin, une ville du comté de Denton au Texas, aux États-Unis.

Pseudonyme 
 « Justin », nom de plume de Justin Gensoul (1781-1848), dramaturge français.

Astronautique 
 Justin (robot), un robot humanoïde de la Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français
Prénom américain
Nom de guerre
Nom de plume